Der Ball steht für:

 Der Ball (1931), deutscher Spielfilm von Wilhelm Thiele
 Der Ball (1982), österreichischer Dokumentarfilm von Ulrich Seidl
 Der Ball (1999), belgisch-niederländisch-deutsch-französischer Spielfilm von Danny Deprez